Microsoft Flight — компьютерная игра, продолжение симулятора полётов от Microsoft, релиз которого состоялся в феврале 2012 года.

Разработка 
В августе 2010 года в корпорации официально подтвердили, что к выпуску готовится новая версия игры. Пока она на ранней стадии разработки, однако альфа-версия уже готова к тестированию. Об этом сообщил старший директор игрового подразделения Microsoft Кевин Юнангст ().

Подробностей о проекте было очень мало. Юнангст упомянул, что игра будет ещё более реалистичной и точной в деталях, однако её найдут интересной не только энтузиасты авиации, но и люди, от неё далёкие, для чего будут предусмотрены некие новые игровые режимы.

1 декабря 2011 г. команда разработчиков Microsoft Flight официально объявила о начале регистрации на закрытое бета-тестирование в январе 2012 года.

15 ноября 2011 г. были объявлены системные требования для Microsoft Flight.

23 декабря на официальном сайте опубликованы скриншоты из нового симулятора.

Microsoft Flight стал доступен для бесплатного скачивания с 29 февраля 2012 года. Одновременно с бесплатным релизом основного клиента последовали релизы сразу трёх платных DLC..

26 июля 2012 года было объявлено о прекращении разработки Microsoft Flight.

22 августа 2013 года Microsoft Flight был удалён из Steam.

Игровой процесс 

Задачей игрока является прохождение миссий, а также создание собственных маршрутов.

Игровой мир 
В данный момент для полётов доступны 2 территории, не связанные друг с другом: Гавайские острова и Аляска.

Авиапарк 
Помимо включённых в игру Icon A5 и Boeing-Stearman Model 75 есть возможность загрузить дополнительные самолёты, например:
 Van's Aircraft RV-6
 Maule M-7
 North American P-51 Mustang
 Mitsubishi A6M2 Zero
 Curtiss P-40
 Chance Vought F4U Corsair
Каждому самолёту можно подобрать один из нескольких доступных вариантов покрасок. Дополнительные покраски можно открыть, выполняя определённые задания.

Критика 

Средний балл для Microsoft Flight составляет 64/100 на сайте Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Бесплатное скачивание с сайта Microsoft

Авиасимуляторы
Компьютерные игры, разработанные Microsoft Studios
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Steam-игры
Компьютерные игры Free-to-play